Хопкинтон има више значења:
 Хопкинтон (Масачусетс)
 Хопкинтон (Ајова)